Помера́нцев — русская семинаристская фамилия, образованная от названия экзотического дерева (померанец — горький апельсин). Также вариант еврейской топонимической фамилии Померанц.

Известные носители 
 Померанцев, Александр Иванович (1892—1920) — участник Белого движения на Юге России, подполковник 2-го Корниловского ударного полка. 
 Померанцев, Александр Никанорович (1849—1918) — русский архитектор.
 
 Померанцев, Борис Иванович  (1903—1939) — российский акаролог, специалист по иксодовым клещам, погибший в экспедиции от клещевого энцефалита. 
 Померанцев, Василий Петрович (ок. 1736—1809) — русский драматический актёр.
 
 Померанцев, Владимир Михайлович (1907—1971) — русский писатель.
 Померанцев, Владислав (более известный как Blago White, 1995) — российский музыкант
 Померанцев, Всеволод Павлович (1814—1885) — генерал-лейтенант, член Александровского Комитета о раненых.
 Померанцев, Глеб Борисович (1920—2003) — советский инженер-исследователь, профессор, член-корреспондент Академии Наук Казахской ССР, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Померанцев, Зиновий Максимович (Мотелевич) (1896—1978) — советский военачальник, комдив, генерал-майор авиации.
 Померанцев, Иван Юрьевич (в монашестве Иерофей; 1880—после 1939) — деятель обновленчества, митрополит Казанский и Свияжский.
 Померанцев, Игорь Яковлевич (род. 1948) — русский литератор.
 Померанцев, Илиодор Иванович (1847—1921) — русский астроном-геодезист.
 Померанцев, Кирилл Дмитриевич (1906—1991) — журналист, поэт и литературный критик русского зарубежья.
 Померанцев, Константин Иннокентьевич (1884—1945) — русский и советский художник, скульптор и архитектор.
 Померанцев, Михаил Владимирович (в монашестве Матфей; 1881—1918) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Пермской духовной семинарии.
 Померанцев, Никита Юрьевич (род. 1955) — советский и российский актёр.
 Померанцев, Николай Николаевич (1891—1986) — советский реставратор и искусствовед.
 Померанцев, Олег Борисович (1908—1993) — американский физик-оптик.
 Померанцев, Питер (род. 1977) ― британский журналист, писатель и телевизионный продюсер.
 Померанцев, Юрий Борисович (1923—2022) — советский и казахстанский актёр театра и кино, режиссёр.



См. также 
 Померанцев переулок

Примечания